Festl ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Festl (* 1978), deutscher  Journalist (Chefredakteur Focus-online)
 Georg Festl (* 1987), deutscher Opernsänger (Bariton)